Герман Ефимович Фра́дкин (1904 — 1993) — советский сценарист и драматург, режиссёр документального кино. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971).

Биография 
Родился 25 января (7 февраля) 1904 года в Екатеринославе. Окончил Московский плановый институт. 26 декабря 1937 года (после расстрела брата) был уволен с поста заместителя начальника 3-го отдела УГБ НКВД Мордовской АССР (младший лейтенант государственной безопасности, 1935).

Работу в кино начал в 1938 году в «Союзинторгкино» (Москва). В 1943—1949 годах был редактором на ЦСДФ. С 1952 года выступал как сценарист научно-популярного кино, автор диафильмов, ответственный редактор Центральной студии научно-популярных фильмов. Член ВКП(б) с 1925 года. Персональный пенсионер союзного значения (1987).

Семья 
 Жена — Ольга Фёдоровна Моисеева (1904—1968), балерина Большого театра, заведующая балетной труппой.
 Брат — Борис Михайлович Волин, историк, филолог, журналист.
 Сестра — Ася Фрадкина, погибла во время Гражданской войны.
 Брат — Александр Ефимович Фрадкин (1895—1937), лётчик, военком Московской авиашколы, дипкурьер, директор завода № 133 Глававиапрома и инженерных отделов торгпредства СССР во Франции и Амторга в США, полковник; расстрелян.
 Сестра — Раиса Ефимовна Фрадкина (1901—1985), была замужем за карикатуристом Б. Е. Ефимовым.
 Сестра — Софья Ефимовна Черток (1905—?), сотрудница Экономического управления НКВД, была замужем за майором госбезопасности Л. И. Чертоком.

Фильмография 
 1959 — Плюс электрификация
 1960 — Рукописи Ленина
 1961 — Знамя партии
 1963 — Ленин. Последние страницы 
 1967 — Ленин в Италии
 1967 — Гибель Пушкина
 1968 — На Капри у Горького (Итальянская страница)
 1970 — Алгебра революции (совместно с Б. В. Яковлевым)
 1973 — Рождение партии
 1976 — Ленин. Последнее подполье
 1977 — Лариса Рейснер
 1978 — От Парижской Коммуны к Октябрю

Награды и премии 
 заслуженный работник культуры РСФСР (1971)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых  (1966) — за сценарии фильмов «Рукописи Ленина»(1960), «Знамя партии» (1961), «Ленин. Последние страницы» (1963)
 Ломоносовская премия (1960) — за фильм «Плюс эликтрификация»

Фильмография 
 Днепр — Cлавутич. Большая история большой реки (режиссёр, творческое объединение «Экран», 1970)

Примечания

Ссылки 
 ФРАДКИН Герман Ефимович

Родившиеся в Днепре
Родившиеся в Екатеринославском уезде
Члены КПСС
Младшие лейтенанты государственной безопасности
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Центрнаучфильм
Телережиссёры СССР